Maple Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Maple Springs (Arkansas)
 Maple Springs (Minnesota)
 Maple Springs (New York)
 Maple Springs (North Carolina)
 Maple Springs (Texas)